Termenul drojdii se poate referi la:
 Drojdie – aditiv alimentar;
 Drojdii, Mureș – localitate în județul Mureș.

Dezambiguizare